En Chile, Hornopirén puede referirse a:

 El pueblo de Hornopirén, cabecera de la comuna de Hualaihué, X Región de los Lagos.
 El volcán Hornopirén, en la misma comuna.
 El parque nacional Hornopirén, a los pies del mismo volcán.